Francesco Torti (1600) – coreografo italiano
Francesco Torti (1658-1741) – medico italiano
Francesco Torti (1763-1842) – critico letterario italiano
Francesco Torti – sceneggiatore italiano